Вай:

 Вай — невключена територія в окрузі Піма, штат Аризона, США
 Вай — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале
 Вай — річка в Уельсі та Англії (Велика Британія).
 Вонг Кар Вай Вонг Карвай, Вонг Кар Вай, Вонг Кар-Вай (;  17 липня 1958, Шанхай, КНР) — гонконгський кінорежисер та сценарист.
 Стів Вай (;  1960) — американський гітарист-віртуоз, музикант, композитор і співак.